Села:
 Борятин — Житомирська область, Житомирський район
 Борятин — Львівська область, Червоноградський район.

Див. також 

 Боратин.